Михаил Алексеевич Давыдов () — советский и российский баскетбольный судья, тренер, инспектор. Входит в число 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги.

Биография

Ранние годы 
Родился в 1947 году в семье Алексея Дмитриевича Давыдова (1921—1988), участника ВОВ. После войны отец Михаила работал в Министерстве обороны СССР. Мать Маргарита Ефимовна (1919—2009) — врач.

Окончил московскую школу № 125. Занимался плаванием и волейболом. В старших классах увлёкся баскетболом. В составе школьной команды трижды становился чемпионом Москвы. Свой первый судейский опыт Михаил Давыдов получил в 1962 году. Выпускник МАИ и МОГИФК.

Карьера 
С 1966 года Михаил Давыдов начинает судить чемпионаты Советского Союза, а с 1967 года Спартакиады народов СССР. В 1971 году Михаил Давыдов становится судьёй Всесоюзной категории. Уже в 25 лет ему присваивают звание судьи международной категории.

В 1977 году Давыдов судил финальный турнир первенства Европы, а уже год спустя на первом в своей карьере чемпионате мира ему был доверен важный матч за бронзовые награды

В 1980 году принимал участие в Олимпийских играх в Москве. Работал на игре за 3-е место между югославками и венгерками (68:65).

Автор книги «Судейство в баскетболе» (1983).

С 1985 года Михаил Давыдов в качестве судьи ФИБА обслуживал три межконтинентальных кубка и мировых первенства среди мужских клубных команд. Работал на первом в истории Финале четырёх в рамках Кубка европейских чемпионов. В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле на его счету финал женского баскетбольного турнира. В период с 1971 по 2011 годы он являлся членом и президентом Национального судейского комитета. С 2000 года Давыдов — комиссар ФИБА, с 2002 — член технического комитета ФИБА, с 2005 — инструктор судей ФИБА.

22 января 2008 года 60-летнему Михаилу Алексеевичу вновь пришлось выйти на паркет в качестве действующего арбитра. Из-за неявки на матч болгарского судьи Мирослава Томаса комиссар матча Давыдов обслуживал игру Кубка УЛЕБ между казанским УНИКСОМ и голландским «Эйфель Тауэрсом».

Включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги. Кроме Давыдова из россиян туда входят лишь Сергей Белов и Александр Гомельский.

Личная жизнь 
Жена — Татьяна Давыдова (урождённая Савченко), баскетболистка, бывший игрок ЖБК «Динамо» (Киев) и сборной Украины. Дети — сын Алексей (1984), профессиональный баскетбольный арбитр и дочь Марита (1993), экс-баскетболистка молодёжной сборной России.

Примечания

Ссылки 
 Биография Михаила Давыдова
 Легенды отечественного баскетбола
 Интервью Михаила Давыдова, 1987 год

Баскетбольные судьи СССР
Судьи на летних Олимпийских играх 1980 года
Судьи на летних Олимпийских играх 1988 года
Судьи всесоюзной категории
Баскетбольные функционеры России
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры России
Выпускники Московского авиационного института
Выпускники Московской академии физической культуры